Lista 533 gmin w departamencie Isère we Francji.

 (CUB) Agglomeration community of Grenoble Alpes Métropole, utworzone w 2000.
 (CAVI) Agglomeration community of Pays Viennois, utworzone w 2002, also partly in the Rhône département.
 (CAVO) Agglomeration community of Pays Voironnais, utworzone w 2000.
 (SANI) New agglomeration syndicate of Isle-d'Abeau, utworzone w 1984.

Gminy we Francji